Swarthout est un patronyme porté notamment par :

 Gladys Swarthout (1900-1969), chanteuse et actrice américaine ;
 Glendon Swarthout (1918-1992), écrivain américain, auteur de western et de roman policier ;
 Miles Hood Swarthout (1946-2006), scénariste et réalisateur américain.